Overdose è un termine che si riferisce al sovradosaggio di farmaci, comprese le sostanze stupefacenti

Può inoltre riferirsi a:

Cinema
Overdose (El pico) – film del 1983 diretto da Eloy de la Iglesia
Overdose – film del 1990 diretto da Francesco Ranieri Martinotti, Rocco Mortelliti e Fulvio Ottaviano

Musica 
 Overdose – album dei Miracle Workers del 1988
 Overdose – album dei Pizzicato Five del 1994
 Overdose – EP degli Exo del 2014
 Overdose – singolo degli Exo del 2014
 Overdose – singolo di Grandson del 2018
 Overdose (d'amore) – singolo di Zucchero Fornaciari del 1989